Jäggle ist der Familienname folgender Personen:

 Gerold Jäggle (* 1961), deutscher Bildhauer
 Martin Jäggle (* 1948), österreichischer römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Jäckle